Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1998 года  прошёл в Париже с 22 по 30 августа по круговой системе. В нём приняли участие 12 спортсменов.

Призёры 
 — Арно Кордье

 — Жорж Мостовой

 — Коффи Максим Куаме

Результаты

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 1998 году
1998 год в шашках
Спортивные соревнования в Париже
Август 1998 года